Elamena är ett släkte av kräftdjur. Elamena ingår i familjen Hymenosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Elamena